A pornokrácia néven is ismert saeculum obscurum (= sötét kor) a középkori pápaság 10. századának egy 60 éves időszakára utal, amikor a római pápákat erősen befolyásolta a Theophylaktus (Theophülaktosz) arisztokrata család és a pápaságot a pápák szeretői irányították. 

Az időszak 904-ben, III. Sergius pápa beiktatásával kezdődött és 964-ben, XII. János halálával ért véget. Az elsődleges forrása ennek a kornak a korabeli krónikaíró, Liutprand püspök Cremonából.

Etimológia 
A saeculum obscurum  kifejezést először az olasz egyháztörténész, Caesar Baronius alkotta meg, aki mint a pápák erkölcstelen időszakát azonosította a 16. századi Annales Ecclesiastici-ben. 

A "pornokrácia" kifejezést (), a görög pornokratiáról ("prostituáltak uralmáról"), a hetaerokráciáról ("a szeretők kormányzata") a 19. században a protestáns német teológusok alkották meg.

A korszak pápái 
 III. Szergiusz pápa (904–911), Marozia szeretője 
 III. Anasztáz pápa (911–913) 
 Lando pápa (913–914) 
 X. János pápa (914–928), Theodora szeretője, állítólag Marozia megölte 
 VI. Leó pápa (928–928) 
 VII. (VIII.) István pápa (928–931) 
 XI. János pápa (931–935), Marozia fia 
 VII. Leó pápa (936–939) 
 VIII. (IX.) István pápa (939–942) 
 III. Márton pápa (942–946) 
 II. Agapét pápa (946–955) 
 XII. János pápa (955–964), Marozia unokája; a szeretőjével való aktus során ölték meg

Családfa 
A kor pápáinak családfájaː

Jegyzetek 

Katolikus egyháztörténet
Pápák
Latin kifejezések